Sezon (1995) był sezonem przejściowym o mistrzostwo Armenii w piłce nożnej. Rozgrywki odbywały się wiosną 1995 roku. Związane to było z przejściem z systemu wiosna-jesień na jesień-wiosna. Liga liczyła 12 zespołów, które były podzielone na dwie grupy. Tytułu broniła drużyna Ararat Erywań. Nie wyłoniono nowego mistrza Armenii. Tytuł króla strzelców zdobył Arsen Awetisjan, który w barwach klubu Homenetmen Erywań strzelił 12 goli.

Grupa 1

Grupa 2

Linki zewnętrzne 
 Armenia – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

1995 w Armenii
1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii